That's Lobstertainment es el episodio 40 (octavo de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Tras fracasar su intento de hacerse comediante, el Doctor Zoidberg recurre a su tío, Harold Zoid, un viejo comediante que ve en él, la oportunidad de salir de su asilo. Editan un simple film, titulado "The Magnificent Three" (Los tres magníficos). Intentando colaborar, Bender convence a Calculon para que participe, pero los amenaza con matarlos si no gana un Óscar. La noche de los Óscar, Fry y Leela caen en un pozo de brea, y Bender sabotea los Óscar. Al final se niegan a hacerlo y Calculon y Boxy tratan de matarlos; pero se arrepienten ya que admiran al anciano comediante. Fry y Leela salen libres después de encontrar el esqueleto de Sylvester Stallone. Todos se encuentran en un precioso restaurante al final del episodio.

Referencias culturales 

 "The Magnificent Three"; es una paradia al film de 1971 "The Empires Three".
 El título en inglés hace referencia a la película documental de 1974 "That's Entertainment!" de la Metro-Goldwyn-Mayer.
 La comedia de Zoidberg tiene una fuerte semejanza con la del cómico estadounidense de origen ucraniano Yakov Smirnoff de los años 80.
 Harold Zoid presenta una llamativa semejanza con el actor de cine mudo Harold Lloyd con sus gafas y su sombrero de paja, pero sus películas son más similares en estilo a las de Buster Keaton y de otros actores del cine mudo. Los comentarios de Zoid de que se retiró después de que inventaran la Color-Visión, hacen referencia al fracaso de las estrellas del cine mudo cuando apareció el cine sonoro.
La película hecha por Harold Zoid se titula "Los tres magníficos", una parodia de "Los siete magníficos".
Cuando el Dr. Zoidberg presenta la concesión de los premios a las películas, dos de ellas son parodias de "El mercader de Venecia" y "Qué verde era mi valle".
Al presentar al ganador del premio, los encargados se preguntan "y ahora que hacemos" "seguir la corriente, igual que con Marissa Tomei" en referencia a un supuesto incidente similar.
 Se hace una referencia a 7up cuando nombran los comerciales "Blancanieves y los siete arriba" (o sea 7up).

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001